Хью () — англоязычное имя и фамилия. 

Имя пришло в английский язык посредством норманской аристократии из старофранцузского языка (Гуго, , , латинизированная форма ). Также употребляется в качестве англизированной формы гэльских имён: ирландского Aodh и шотландского Uisdean.

Уменьшительные варианты: Hughie, Hewie, Huey. Шотландские фамильярные формы: Shug, Shuggie.

Фамилия 
 Хью, Тимоти (род. 1965) — британский виолончелист.

Составные фамилии

Имя 
 Хью де Баллиол (1177—1229) — представитель англо-шотландского аристократического рода Баллиолов, лорд.
 
 Хью Линкольнский — английский мальчик, чьё убийство в XIII в., послужило источником культа.
 Хью Сесил Лоутер (1857—1944) — английский дворянин и спортсмен, 5-й граф Лонсдейла.
 Хью Перси (1714—1786) — 1-й герцог Нортумберленд.
 Хью Саутерн Стефенсон (1906—1972) — британский дипломат.
 Хью Уилсон (1885—1946) — американский дипломат.
Хью Хэфнер (1926—2007) -— основатель журнала «Playboy»

Литература 
 A Dictionary of First Names / Patrick Hanks, Cate Hardcastle, Flavia Hodges. — New York : Oxford University Press, 2006.
 The Wordsworth Dictionary of First Names / Iseabail Macleod, Terry Freedman. — Ware, Hertfordshire : Wordsworth Editions Ltd., 1995. — ISBN 1-85326-366-4.